Spinther ist der Familienname folgender Personen: